Acanthogonatus är ett släkte av spindlar. Acanthogonatus ingår i familjen Nemesiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Referenser

Noter

Externa länkar 

Spindlar
Acanthogonatus